

Cinema 
 Maniac – film del 1934 diretto da Dwain Esper
 Il maniaco (Maniac) – film del 1963 diretto da Michael Carreras
 Maniac – film del 1980 diretto da William Lustig
 Maniac – film del 2012 diretto da Franck Khalfoun

Musica 
 Maniac (Sven Erik Kristiansen) – cantante norvegese, ex-membro dei Mayhem 
 Maniac – singolo di Michael Sembello del 1983, incluso nella colonna sonora del film Flashdance
 Maniac – singolo delle Girlicious del 2010
 Maniac – singolo dei Neri per Caso con Alessandra Amoroso del 2010
 Maniac – singolo di Conan Gray del 2019

Televisione
Maniac  – serie televisiva norvegese del 2014
 Maniac – miniserie televisiva statunitense del 2018

Varie 

 228029 MANIAC – asteroide della fascia principale
 MANIAC I – calcolatore elettronico costruito negli anni 1950 al Los Alamos National Laboratory 
 MANIAC II – calcolatore elettronico costruito nel 1957 al Los Alamos National Laboratory 
 MANIAC III – calcolatore elettronico costruito nel 1961 all'Università di Chicago